De dood van een vrek (schilderij), een schilderij van Jheronimus Bosch in de National Gallery of Art in Washington
De dood van een vrek (tekening), een tekening naar Jheronimus Bosch in het Louvre